Per Leite de Vasconcelos si può intendere:
 José Leite de Vasconcelos (1858-1941), poligrafo portoghese che si occupò di numerose e svariate discipline fra cui la filologia, l'etnografia, l'archeologia, la linguistica e la numismatica
 Teodomiro Leite de Vasconcelos (1944-1997), giornalista e scrittore mozambicano, noto per aver dato il segnale di avvio della Rivoluzione dei garofani portoghese trasmettendo una canzone da Radio Renascença (25 aprile 1974)